Anonymous
Anonymous (filme)
Anonymous (banda)

Desambiguação